Millerowie (ang. We're the Millers) – film z 2013 roku
 Millerowie (ang. The Millers) – serial telewizyjny z 2013 roku